Robert Vallée peut désigner :
 Robert Vallée (?-1430),  abbé du Bec ;
 Robert Vallée (1922-), cybernéticien et mathématicien français.